El término xedit o XEDIT, según su capitalización puede referirse a:

xedit, un editor de texto en línea de órdenes para plataformas Unix-like; o
XEDIT, un editor de texto con interfaz gráfica para el sistema operativo VM/CMS.